Die Diamond Nine / Dynamic German Open 2010 waren das 106. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 10. bis 12. Juni 2010 in Brandenburg an der Havel in der Disziplin 10-Ball ausgetragen.

Sieger wurde Sascha Tege, nachdem er Karl Boyes im Finale mit 8:6 besiegte.
Tege ist bis heute der letzte Deutsche, dem es gelang ein Euro-Tour-Turnier in Deutschland zu gewinnen.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Offizielle Website
 German Open 2010 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

106
Billardturnier in Brandenburg an der Havel
Poolbillardveranstaltung 2010